

Geografia 
 Ashburnham – comune della contea di Worcester nello stato del Massachusetts, Stati Uniti d'America
 South Ashburnham – area non incorporata nella città di Ashburnham della contea di Worcester nello stato del Massachusetts, Stati Uniti d'America

Persone 
 John Ashburnham, I conte di Ashburnham – nobile inglese

Altro 
 Codice Ashburnham – dodici codici di Leonardo da Vinci considerati oggetto di uno dei furti napoleonici